Проект 40 — телевизионная сеть, управляемая компанией TV Azteca в Мексике. Программа её вещания в основном состоит из новостных программ, информационных и развлекательных шоу. XHTVM — это основная телестанция сети.

История 
Проект 40 появился в 1995 году как одна станция, XHTVM-TV в Мехико. XHTVM изначально по большей части принадлежал Хавьеру Морено Валье, как и новостной канал CNI Canal 40.

29 июля, 1998, CNI заключив контракт с :en:TV_Azteca, стала «Ацтека 40» — третьей ТВ-станцией ТВ Ацтека. В рамках этого партнерства, ТВ Ацтека продали рекламное время и время передач, которое составило 21.5 часов вещания в сутки. Партнерство было прекращено в 2000 году, когда Морено Валье вернулся в Ацтека, указывая на нарушение контракта. Позже Ацтека опять взяла под контроль ТВ-станцию в декабре 2002 года, использовав личную охрану, чтобы силой взять узел передачи Cerro del Chiquihuite, а также в 2005 году, после того, как CNI закрыли из-за забастовки работников. Тогда Ацтека работала с мелким владельцем Эрнаном Кабалькетой, чтобы иметь законные права на вещание. Нынешний Проект 40 начал вещание в 2006 году.

Текущая теле-программа 
ТВ-программа Проекта 40 под управлением ТВ Ацтека в настоящее время представляет собой сочетание новостных передач, групповых дискуссий и развлекательных шоу. ТВ Ацтекаи и Шоутайм в Соединенных Штатах подписали договор в сентябре 2008 года, согласно которому Проект 40 стал транслировать Декстера, сестру Джеки и другие программы Шоутайма.

Филиалы 
До 2012 года, Проект 40 можно было увидеть в Мексике по кабельному или спутниковому телевидению. Но с ноября 2012 года, Проект 40 сильно расширил зону вещания, когда сеть Ацтека 13 стала транслировать его как цифровой подканал в высоком качестве.

Ниже приведен список всех филиалов Проекта 40 по состоянию на ноябрь 2013.

Ссылки 
 (

TV Azteca
Телеканалы, запущенные в 1995 году